La paroisse Saint-Epvre est l'une des sept paroisses du secteur pastoral de Nancy-Ville et des 55 paroisses du diocèse de Nancy-Toul.

Hagiotoponymie de la paroisse 
La paroisse Saint-Epvre (fondée en 1080) a pour Saint patron saint Èvre de Toul, sixième successeur de saint Mansuy de Toul. Elle a donné son nom à la Basilique Saint-Epvre. L'Église des Cordeliers de Nancy dépend également de la paroisse St-Epvre.

Organisation de la paroisse 
Son siège est situé 6 rue des Loups à Nancy.

Historique de la paroisse
En 1996, la paroisse a été confiée à la Congrégation de l'Oratoire de Saint-Philippe Néri de Nancy.

Liste des curés de la paroisse (1594-1996)

Curés de l'ancienne église 
 Jean Frottier (1594-1604)
Jean Simonin (1604-1642)
Charles Robert (1642-1667)
Damien Thiery (1667-1688)
Dominique Thierrion (1688-1722)
François-Nicolas Petitjean (1722-1742)
Jean-François Pêcheur (1742-1786)
Charles Nicolas Parisot (1786-1803)
Joseph-Henry Sanguiné (1803-1806)
Étienne-Nicolas Rolin (1806-1818)
Dominique Antoine (1818-1830)
Jean-Nicolas Simon (1831-1865)

Curés de la nouvelle église 
Mgr Joseph Trouillet (1865-1887), curé-bâtisseur de l'actuelle Basilique Saint-Epvre de Nancy
Philippe Télesphore Briot (1887-1921)
René-Marie-Jules Hogard (1921-1945)
Pierre Nicolas (1945-1957)
Louis Brigué (1957-1959)
Maurice Berger (1960-1969)
Jean-Marie Bernard (1969-1972)
Michel de Hédouville (1972-1983)
Jean Fort (1983-1996)

Liste des curés de la paroisse, membres de la Congrégation de l'Oratoire de Nancy (à partir de 1996) 
 Révérend Père Jacques Bombardier, co (1996-2008) 
Révérend Père François Weber, co (2008-2014) 
 Révérend Père Bruno Houplon, co (2014-2017)
Révérend Père Arnaud Mansuy, co (2017-2021) 
Révérend Père David Vaimbois, co (actuel)

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Diocèse de Nancy-Toul
Province ecclésiastique de Besançon
Basilique Saint-Epvre de Nancy
Église des Cordeliers de Nancy

Lien externe 
 Site officiel
Congrégation de l'Oratoire de Nancy

Notre-Dame
Nancy